

Geografia 
Antartide
 Faulkner Escarpment – scarpata dell'Antartide
Stati Uniti d'America
 Contea di Faulkner – contea dell'Arkansas
 Faulkner – comunità non incorporata del Maryland
 Faulkner – comunità non incorporata della Virginia Occidentale

Persone 
 Ellie Faulkner – nuotatrice britannica
 George Faulkner – editore e libraio irlandese
 Graham Faulkner – attore inglese
 James Faulkner – attore britannico
 Jamierra Faulkner – cestista statunitense
 Newton Faulkner – cantante inglese
 Richie Faulkner – chitarrista inglese
 Raymond Oliver Faulkner – egittologo britannico
 Walt Faulkner – pilota automobilistico statunitense
 William Faulkner – scrittore, sceneggiatore, poeta e drammaturgo statunitense

Varie 
 Faulkner – cratere sulla superficie di Mercurio
 Faulkner – gruppo musicale rock statunitense
 Premio Faulkner – premio letterario